Pierre de La Gorce, seigneur de La Gorce (Lagorce en Ardèche) de 1385 à 1396.
 Pierre de La Gorce (1846-1934), historien, magistrat et avocat français.

Voir aussi